Говера — українське прізвище.

 Василь Говера (*1972) — священик УГКЦ, апостольський адміністратор для католиків візантійського обряду в Казахстані та Центральній Азії (з 2019).
 Йосафат Говера (*1967) — єпископ, перший волинський екзарх Української греко-католицької церкви, титулярний єпископ Цезаріани.

Українські прізвища